«Гря́зинские изве́стия» — районная газета Грязинского района Липецкой области. Была основана 20 сентября 1930 года под названием «Ленинская искра».

История 
В середине апреля 1962 года грязинская районная газета «Ленинская искра» и добринская «Ленинский путь» прекратили своё существование. С 20 апреля начала выходить новая межрайонная газета «Заря коммунизма».

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 января 1965 года восстановлен ликвидированный Грязинский район. Возрождённая «Ленинская искра» вновь вышла 16 апреля 1965 года.

С 4 января 1992 года газета стала выходить под заголовком «Грязинские известия» как районная общественно-политическая газета.

Учредителем газеты является администрация Грязинского района, поэтому издание отражает её точку зрения. Помимо политических материалов в «Грязинских известиях» публикуются заметки читателей.

Выходит три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Преследование газеты со стороны властей 
В 2001 году за критику главы районной администрации отстранили главного редактора газеты Зою Чернышову. 11 июля 2001 года не вышел номер «Грязинских известий»; руководство издательства тогда сослалось на указания сверху.

Примечания 

Грязинский район